paddock (paardenverblijf), niet-begroeide uitloop aan een paardenstal;
 paddock (draf- en rensport), plaats bij een renbaan waar paarden gezadeld en ontzadeld worden;
 rennerskwartier, plaats bij een racebaan waar de raceauto's voor en na de wedstrijd opgesteld staan;
 Paddock (Zuid-Afrika), dorp in de Zuid-Afrikaanse provincie KwaZulu-Natal